Südallee bezeichnet mehrere Straßen in deutschen Städten:

 Südallee (Düsseldorf)
 Südallee (Koblenz)
 Südallee (Trier)